

Aziende 
 Aon Plc – multinazionale del settore brokeraggio/intermediazione assicurativo.

Codici 
 AON – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Arona (Papua Nuova Guinea)
 aon – codice ISO 639-3 della lingua bumbita arapesh
 AON – vecchio codice valutario ISO 4217 del Nuovo Kwanza angolano (ora AOA), ex valuta dell'Angola

Altro 
 Aon – Universo immaginario ideato dallo scrittore Joe Dever comprendente il mondo immaginario del Magnamund ambientazione della saga letteraria fantasy di Lupo Solitario